

Cinema
Any Day Now – film del 2012 diretto da Travis Fine

Musica
Any Day Now – album di Joan Baez.
Any Day Now – album dei The Legendary Pink Dots.
Any Day Now – album di Scott Walker.
Any Day Now – album di Chuck Jackson.
Any Day Now – album degli Strangeways.
Any Day Now – singolo di Elvis Presley.

Televisione
Da un giorno all'altro (Any Day Now) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1998 al 2002.